Sztuka latania – film brytyjski z 1998 roku w reżyserii Paula Greengrassa
 Sztuka latania – płyta będąca składanką różnych wykonawców z 1985 roku
 Sztuka Latania – utwór zespołu Lady Pank